Ким Ки-дук (корејски 김기덕; латинизација: Kim Ki-duk) Понхва, Јужна Кореја, 20. децембар 1960 — Рига, Летонија, 11. децембар 2020) био је јужнокорејски филмски режисер.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 
 Kim Ki-Duk: the past, the persistent problems and the near future  О Ким Ки Дуковој контроверзној декларацији из 2006 
 Приказ Ким Ки Дука на Тајмсу 
 Биографија

 
Рођени 1960.
Умрли 2020.
Филмски редитељи
Јужна Кореја
Јужнокорејски филмски редитељи
Добитници награде Сребрни медвед за најбољу режију